O21 bzw. O 21 steht für:
 Hr. Ms. O 21, niederländisches U-Boot der O-21-Klasse
 ICD-10-Code für ein übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O20-O29
 Hoopa Airport (FAA-Code), Flughafen in Hoopa, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O-21 steht für:
 Thomas-Morse O-21, Variante der Thomas-Morse O-19, US-amerikanischer Beobachtungs-Doppeldecker von Thomas-Morse Aircraft, ab 1929 Teil von Consolidated Aircraft
 Otoyol 21, türkische Autobahn

O21